Izebel, bibliai királyné
 Jezabel (film), 1938-as amerikai film
 Jezebel (dal), sokak által előadott pop-sláger
 Anna Calvi lemezfelvétele